

Codici 
 diz – codice ISO 639-3 della lingua dig
 DIZ – indicativo radiotelegrafico di una stazione di tempo campione della Germania Est

Videogiochi 
 DiZ, pseudonimo di Ansem il Saggio, personaggio della saga di Kingdom Hearts